Le Rosacee (Rosaceae Juss., 1789) sono una famiglia di angiosperme dell'ordine Rosales, che comprende circa  specie in 110 generitra cui moltissime di grande importanza per l'economia umana (es. alimentari, ornamentali, medicinali, foraggere e industriali). 
Costituiscono una delle più grandi famiglie delle Angiosperme, sia per il grande numero di specie che vi sono comprese, sia per la varietà di strutture, la grande diffusione, il loro cospicuo interesse economico. Oltre alla rosa e al biancospino, comprende la maggior parte degli alberi da frutto più comuni: il melo, il pero, il ciliegio, il pesco, il susino, il mandorlo, il nespolo, il sorbo, l'albicocco, il cotogno.

Descrizione 
Le rosaceae possono presentarsi sotto forma di alberi, arbusti o piante erbacee. Queste ultime sono perlopiù perenni, ma esistono anche forme annuali.

L'apparato vegetativo è dei più vari e comprende: piante erbacee erette, striscianti, stolonifere o rizomatose; piante arbustive spesso spinose, talvolta rampicanti; piante arboree di varie dimensioni.

Le foglie sono semplici o composte, con margine intero, seghettato e sono provviste di stipole caduche.

I fiori, solitari o riuniti in infiorescenze di vario tipo, sono pentameri, actinomorfi, ermafroditi o unisessili per aborto di un sesso. Il ricettacolo assume una forma varia nei diversi generi: è piano in Spiraea, fortemente convesso in Fragaria, incavato a coppa sui bordi della quale si inseriscono i sepali, i petali o gli stami in Rosa e Prunus. In quest'ultimo caso prende il nome di ipanzio ed è cresciuto con l'ovario tutte le volte che questo è infero.  Il perianzio è doppio, costituito cioè da due verticilli pentameri: calice e corolla. Il calice consta di cinque sepali liberi interi o lancinati (alcune rose) che possono essere caduchi (Rosa) o persistenti (Pyrus). La corolla consta di un verticillo pentamero di petali liberi, di vario colore e caduchi.

All'interno della famiglia le tipologie di frutti sono variate e questa caratteristica ha consentito classificazioni empiriche molto utilizzate. Possono essere presenti: cinorrodio, pomo, drupa, achenio.

Distribuzione e habitat
Le Rosaceae nel complesso sono una famiglia cosmopolita (si trovano ovunque ad eccezione dell'Antartide) ma presentano la massima diversità nell'Emisfero settentrionale.

Tassonomia
La famiglia è stata tradizionalmente suddivisa in sei sottofamiglie: Rosoideae, Spiraeoideae, Maloideae (Pomoideae), Amygdaloideae (Prunoideae), Neuradoideae, e Chrysobalanoideae trattate, da molti autori anche come famiglie.

Più recentemente (1971) sia le Chrysobalanoideae sia le Neuradoideae sono state elevate al rango di famiglia ed assegnate, sulla base di dati molecolari, rispettivamente alle Malpighiales e alle Malvales. Schulze-Menz, nel Syllabus di Engler (1964) riconobbe, sulla base della struttura dei frutti, le Rosoideae, Dryadoideae, Lyonothamnoideae, Spireoideae, Amygdaloideae, e Maloideae. Un lavoro più recente ha determinato che non tutti questi gruppi sono monofiletici. Takhtajan nel 1997 delimita 10 sottofamiglie: Filipenduloideae, Rosoideae, Ruboideae, Potentilloideae, Coleogynoideae, Kerroideae, Amygdaloideae (Prunoideae), Spireoideae, Maloideae (Pyroideae), Dichotomanthoideae, e 21 tribù.

Un recente albero filgenetico della famiglia è il seguente:

Tre analisi cladistiche sono state effettuate nel 1999 da Rodger Evans, uno basato sul fenotipo, uno sui dati molecolari, e il terzo combinando i precedenti. L'unica differenza rispetto al cladogramma mostrato sopra è la posizione del genere Kerria.

Attualmente l'Angiosperm Phylogeny Group riconosce tre sottofamiglie: Rosoideae, Amygdaloideae e Dryadoideae

Sottofamiglia Dryadoideae Juel
Tribù Dryadeae Lam. & DC.
Cercocarpus Kunth
Chamaebatia Benth.
Dryas L.
Purshia DC. ex Poir.

Sottofamiglia Rosoideae Arnott
Tribù Ulmarieae Lam. & DC.
Filipendula Mill.
Tribù Rubeae Dumort.
Dalibarda Kalm
Rubus L.
Tribù Colurieae Rydberg
Coluria R.Br.
Fallugia Endl.
Geum L.
Sieversia Willd.
Waldsteinia Willd.
Tribù Roseae Lam. & DC.
Rosa L.
Tribù Potentilleae Sweet
Sottotribù Potentillinae J.Presl
Argentina Hill
Potentilla L.
Sottotribù Fragariinae Torrey & A.Gray
Alchemilla L.
Chamaecallis Smedmark
Chamaerhodos Bunge
Comarum L.
Dasiphora Raf.
Drymocallis Fourr. ex Rydb.
Farinopsis Chrtek & Soják
Fragaria L.
Potaninia Maxim.
Sibbaldia L.
Sibbaldianthe Juz.
Tribù Agrimonieae  Lam. & DC.
Sottotribù Agrimoniinae J.Presl
Agrimonia L.
Aremonia Neck. ex Nestl.
Hagenia J.F.Gmel.
Leucosidea Eckl. & Zeyh.
Spenceria Trimen
Sottotribù Sanguisorbinae Torrey & A.Gray
Acaena Mutis ex L.
Bencomia Webb & Berthel.
Cliffortia L.
Marcetella Svent.
Margyricarpus Ruiz & Pav.
Polylepis Ruiz & Pav.
Sanguisorba L.
Sarcopoterium Spach
Tetraglochin Poepp.

Sottofamiglia Amygdaloideae Arnott
Tribù Neillieae Maximowicz
Neillia D.Don
Physocarpus (Cambess.) Raf.
Tribù Spiraeeae DC.
Aruncus L.
Holodiscus (K.Koch) Maxim.
Kelseya (S.Watson) Rydb.
Luetkea Bong.
Pentactina Nakai
Petrophytum (Nutt.) Rydb.
Sibiraea Sibiraea
Spiraea L.
Xerospiraea Henrard
Tribù Lyonothamneae A.Gray
Lyonothamnus A.Gray
Tribù Amygdaleae Jussieu
Prunus L.
Tribù Sorbarieae Rydberg
Adenostoma Hook. & Arn.
Chamaebatiaria Benth.
Sorbaria (Ser. ex DC.) A.Braun
Spiraeanthus (Fisch. & C.A.Mey.) Maxim.
Tribù Osmaronieae Rydberg
Exochorda Lindl.
Oemleria Rchb.
Prinsepia Royle
Tribù Kerrieae Focke
Coleogyne Torr.
Kerria DC.
Neviusia A.Gray
Rhodotypos Siebold & Zucc.
Tribù Gillenieae Maxim.
Gillenia Moench
Tribù Maleae Small
Sottotribù Lindleyinae Reveal
Kageneckia Ruiz & Pav.
Lindleya Kunth
Sottotribù Malinae Reveal
Alniaria Rushforth
Amelanchier Medik.
Aria (Pers.) J.Jacq. ex Host
Aronia Medik.
Chaenomeles Lindl.
Chamaemeles Lindl.
Chamaemespilus Medik.
Cormus Spach
Cotoneaster Medik.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Dichotomanthes Kurz
Docynia Decne.
Dunnaria Rushforth
Eriolobus (Ser.) M.Roem.
Griffitharia Rushforth
Hedlundia Sennikov & Kurtto
Hesperomeles Lindl.
Karpatiosorbus Sennikov & Kurtto
Macromeles Koidz.
Majovskya Sennikov & Kurtto
Malacomeles (Decne.) Decne.
Malus Mill.
Micromeles Decne.
Normeyera Sennikov & Kurtto
Osteomeles Lindl.
Peraphyllum Nutt.
Phippsiomeles B.B.Liu & J.Wen
Photinia Lindl.
Pourthiaea Decne.
Pseudocydonia (C.K.Schneid.) C.K.Schneid.
Pyracantha M.Roem.
Pyrus L.
Rhaphiolepis Lindl.
Scandosorbus Sennikov
Sorbus L.
Stranvaesia Lindl.
Thomsonaria Rushforth
Torminalis Medik.
Wilsonaria Rushforth
incertae sedis Vauquelinia Bonpland

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Taxa classificati da Antoine-Laurent de Jussieu